Tristram I. Zenger zu Zangenstein und Schneeberg (* vor 1393; † um 1434) war Ritter. Er wurde für die Jahre 1393 bis 1433 schriftlich erwähnt. Seine Ehefrau war Beatrix von Pflug. Sein Stammsitz waren die Burgen Zangenstein und Schneeberg. Er gehörte zur Linie Heinrich I.: Jordan'scher Stamm, Heinrichs V. Zweig. Viele Mitglieder der Zenger-Familie waren für ihre Kampfeslust und ihren Kampfesmut berühmt und berüchtigt. Tristram I. Zenger und sein Vetter Hans Zenger zu Schwarzeneck und Regenstauf, genannt „Der wilde Hans“, taten sich in dieser Hinsicht besonders hervor.

Leben und Kämpfe 
1393 verpfändete Herzog Stephan die Burg Neidstein an die Brüder Parzival und Tristram I. für 1000 Gulden. Diese Pfandschaft überließ Tristram II. Zenger, Sohn von Tristram I., 1443 dem Hans Kemnater für 1400 Gulden. Außerdem bestätigte Tristram II. dem Kemnater 1447 eine Schuld von 100 Gulden. Im Jahr 1408 nahm Tristram I. Zenger in Regensburg an einem Turnier teil.

Viele der folgenden Streitigkeiten und Kämpfe entstanden dadurch, dass die Familie Zenger den Herzogen Geld lieh, welches diese nicht zurückzahlen wollten, woraufhin die Zenger mit Waffengewalt reagierten.

Streit mit der Stadt Regensburg 1403 
1403 gerieten die Brüder Parzifal Zenger und Tristram I. Zenger mit der Stadt Regensburg in eine Fehde über nicht erfüllte finanzielle Forderungen. Die Zenger griffen den Besitz der Regensburger an. Herzog Wilhelm von Bayern ergriff die Partei der Zenger. Dadurch kam es im Dezember 1404 zu einer Einigung und die Fehde wurde beendet.

Teilnahme Tristram I. Zenger an der Fehde gegen Herzog Ludwig den Bärtigen 
Zusammen mit seinem Vetter Hans Zenger zu Schwarzeneck und Regenstauf und seinem Bruder Parzival Zenger zu Schwarzeneck nahm Tristram I. Zenger von 1415 bis 1425 an der Fehde gegen Herzog Ludwig den Bärtigen teil. Hierbei entstand eine feindliche Haltung des Tristram I. Zenger gegen die ganze Region. Schließlich verbündete er sich sogar 1425 zu einem Raubzug mit den feindlichen Hussiten. Zusammen mit einem hussitischen Heer rückte Tristram I. Zenger bis nach Mitterfels vor. Sie überfielen Burg Falkenfels und trieben die Viehherden weg. In drei Heerhaufen belagerten sie die Stadt Waldmünchen. Dort wurden sie schließlich von Kämpfern unter Ritter Pflug zurückgeschlagen. Erst im Jahr 1429 kam es zur Aussöhnung mit den Herzogen Ernst und Herzog Wilhelm zu München.

Tristram I. Zenger ergreift in Erbangelegenheiten die Partei der Frauen 
1433 nahm Tristram I. Zenger an einer Versammlung unter Leitung von Pfalzgraf Johann in Neumarkt teil. Auf dieser Versammlung klagten zwei Jungfrauen, dass Pfalzgraf Johann ihnen ihr gesamtes Erbe genommen habe, nachdem ihr Vater verstorben sei. Pfalzgraf Johann, seine Räte und alle Anwesenden bestätigten dieses Urteil als rechtmäßig, weil nach Erlöschen des Mannesstammes Gut und Lehen nach Gesetz an den Pfalzgrafen heimfällig seien. Tristram I. Zenger als einziger stand auf und sagte, dass Pfalzgraf Johann und alle Anwesenden wegen dieses Urteils des Teufels Beute seien. Das rief die Empörung des Pfalzgrafen und der anderen Anwesenden hervor und sie forderten, den Zenger wegen seiner Rede hart zu bestrafen. Darauf sagte Tristram I. Zenger:

Diese mutige Rede brachte Pfalzgraf Johann zum Nachdenken und er gab den beiden Jungfrauen ihr Erbgut zurück.

Streit um Besitztümer von Schloss Egg 
Im Jahr 1434 gerieten Tristram I. Zenger und sein Bruder Parzival Zenger mit Georg von Frauenberg zu Hohenburg in Streit über mehrere zum Schloss Egg gehörende Besitzungen. Kaiser Sigismund und Herzog Albrecht der Vohburger ergriffen für die Zenger Partei. Der Streit wurde schließlich durch Herzog Heinrich von Landshut geschlichtet.

Vorfahren und Verwandte

Literatur 
 Johann Ferdinand Huschberg, F. Hüttner: Das adelige Geschlecht der Zenger. In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Band 37, 1901, S. 1–88
 Christoph Michael Zenger: Die Zenger von Nappurg und Trausnitz, Eigenverlag, 1985

Siehe auch 
 Zenger (Adelsgeschlecht)
 Zenger von Schwarzeneck und Zangenstein
 Hans Zenger zu Schwarzeneck und Regenstauf

Einzelnachweise 

Tristram 01
Adliger
Geboren im 14. Jahrhundert
Gestorben im 15. Jahrhundert
Mann